John Madden Football (1988), videospel voor MS-DOS, Apple II, Commodore 64.
 John Madden Football (1990), videospel voor Amiga, Sega Mega Drive, SNES.
 John Madden Football (1994), videospel voor 3DO.